

Persone 
 Aurélio de Sousa Soares – ex calciatore angolano, difensore
 Cássio de Souza Soares – ex calciatore brasiliano, centrocampista offensivo
 Hiziel de Souza Soares – calciatore brasiliano, attaccante
 Luiz Antônio de Souza Soares – calciatore brasiliano, centrocampista

Pagine correlate 
 Soares
 Souza